Altuve ist der Familienname folgender Personen:

Arturo Altuve (* 1966), venezolanischer Musikproduzent
José Altuve (* 1990), venezolanischer Baseballspieler 
Oriana Altuve (* 1992), venezolanische Fußballspielerin
Roberto José Rosales Altuve  (* 1988), venezolanischer Fußballspieler